Stübel ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Stübel (1835–1904), deutscher Naturforscher, Geologe, Geograph, Ethnologe
 Andreas Stübel (auch: Stiefel; 1653–1725), deutscher Theologe, Pädagoge und Philosoph
 Bruno Stübel (1842–1907), deutscher Bibliothekar
 Carl Julius Stübel (1802–1891), deutscher Richter und Stadtrat in Dresden
 Christoph Karl Stübel (1764–1828), deutscher Rechtswissenschaftler
 Moritz Stübel (1871–1954), deutscher Jurist und Dresdener Lokalforscher
 Oscar Wilhelm Stübel (1846–1921), deutscher Diplomat und von 1900 bis 1905 Direktor der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes
 Paul Alfred Stübel (1827–1895), Oberbürgermeister von Dresden